Amerikai Egyesült Államok
 Tabernacle (Alabama)
 Tabernacle (Kentucky)
 Tabernacle Township, New Jersey
 Tabernacle (Virginia)

 Tabernacle (Saint Kitts és Nevis)